Agios Amvrosios steht für:

 Agios Amvrosios (Bezirk Limassol), Ort im Bezirk Limassol in Zypern
 Agios Amvrosios/Esentepe, griechischer Name des Orts Esentepe im Distrikt Girne in Nordzypern